Behind the Mask — музичний альбом гурту Fleetwood Mac. Виданий 10 квітня 1990 року лейблом Warner Bros. Records. Загальна тривалість композицій становить 54:26. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 
 «Skies the Limit»  — 3:45
 «Love Is Dangerous»  — 3:18
 «In the Back of My Mind»  — 7:02
 «Do You Know»  — 4:19
 «Save Me»  — 4:15
 «Affairs of the Heart»  — 4:22
 «When the Sun Goes Down»  — 3:18
 «Behind the Mask»  — 4:18
 «Stand on the Rock»  — 3:59
 «Hard Feelings»  — 4:54
 «Freedom»  — 4:12
 «When It Comes to Love»  — 4:08
 «The Second Time»  — 2:31

Хіт-паради

Альбом

Сингли

Посилання 

Альбоми Fleetwood Mac
Квітень 1990